Goetzke oder Götzke ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Goetzke (* 1951), deutscher Pianist
 Bernhard Goetzke (1884–1964), deutscher Schauspieler
 Christin Götzke (* 1997), deutsche Schauspielerin und Model
 Frank Götzke (* 1969), deutscher Ingenieur und Technologiemanager
 Otto Goetzke (1877–1946), deutscher Radrennfahrer
 Otto Götzke (1890–1945), deutscher Gewerkschafter, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und NS-Opfer